Roberto Bianchi – giocatore di baseball italiano
 Roberto Bianchi – politico italiano
 Roberto Bianchi Montero – regista e attore italiano
 Roberto Bianchi – velista italiano